John Flanagan (1865 - 1952), graveur-médailleur américain ;
 John Flanagan (1873-1938), athlète américain, triple champion olympique de lancer du marteau ;
 Jon Flanagan (1993 -  ), footballeur anglais jouant à Liverpool FC ;
 , dit Pat Flanagan (1891 -  ), footballeur anglais ayant joué à Arsenal Football Club ;
  (1978 -   ), footballeur irlandais ayant joué à Dundalk Football Club ;
 John Flanagan (1944 -  ), écrivain australien, auteur de romans fantasy (série L'Apprenti d'Araluen);
John C. Flanagan (1906 - 1996), psychologue américain.